Fornacione ima više značenja:
 Fornacione, Lucca
 Fornacione, Mantua